Die Mestaruussarja 1970 war die 40. Spielzeit der finnische Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie wurde unter zwölf Mannschaften vom 26. April bis 27. September ausgespielt. Meister wurde Lahden Reipas vor Mikkelin Palloilijat.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste 
Matti Paatelainen von Helsingfors IFK wurde mit 22 Toren Torschützenkönig der Saison 1970.

Fußballpokal 
Das Endspiel um den finnischen Fußballpokal fand am 4. Oktober 1970 im Olympiastadion Helsinki statt. Mikkelin Palloilijat gewann mit 4:1 nach Verlängerung gegen Lahden Reipas.

Internationales Abschneiden 
 Meister Lahden Reipas (Landesmeisterpokal)
 1. Runde: 1:1 und 0:8 gegen  Grasshopper Club Zürich
 Helsingfors IFK (UEFA-Pokal)
 1. Runde: 0:3 und 0:1 gegen  Rosenborg Trondheim
 Pokalsieger Mikkelin Palloilijat (Pokalsiegerpokal)
 1. Runde: 0:0 und 0:4 gegen  Eskişehirspor

Weblinks 
 Finland - List of League First Level Tables RSSSF

Einzelnachweise 

	

Fußballsaison 1970
1970